Stadnicki ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Stadnicki (1841–1919), galizischer Großgrundbesitzer, Politiker und Wirtschaftsfunktionär 
 Kazimierz Stadnicki (1808–1886), galizischer Historiker und Jurist 
 Stanislaw Jan Kanty Stadnicki (1848–1915), galizischer Gutsbesitzer und Politiker